Cimbora (1922–1929) Szatmárnémetiben megjelent gyermeklap
 Új Cimbora (1933–1940) Szatmárnémetiben, majd Kolozsváron megjelent gyermeklap
 Cimbora (1990–1992) romániai magyar gyermeklap, a Jóbarát jogutódja
 Cimbora (1994–) Sepsiszentgyörgyön megjelenő gyermeklap
 Cimbora (1973–) magyar televíziós műsor